Соревнования по кёрлингу на колясках на зимних Паралимпийских играх 2022 в Пекине проходили с 5 по 12 марта на арене «Пекинский национальный плавательный комплекс». В состязаниях принимали участие 11 национальных сборных (первоначально планировалось участие 12 команд, но перед началом Игр была исключена команда Паралимпийского комитета России). Этот вид спорта вошёл в программу Паралимпиады в пятый раз.

Победителем турнира стала сборная Китая (во второй раз в истории Паралимпийских игр и второй раз подряд), второе место заняла сборная Швеции, третье — сборная Канады.

Официальный хештег зимних Паралимпийских игр 2022: #PWG2022 .

Медалисты

Квалификация (рейтинг Всемирной федерации кёрлинга) 
Квалификация команд на кёрлинг-турнир Паралимпийских игр 2022 основывалась на результатах их выступлений на чемпионатах мира ,  и  годов. Очки за занятые на чемпионатах мира места начислялись в соответствии с таблицей.

На Паралимпийские игры 2022 квалифицировались 11 команд с наибольшей суммой набранных очков, а 12-я путёвка резервировалась за командой Китая как страны организатора. Поскольку в число 11 команд с наибольшими суммами очков попала и команда Китая, то 12-я путёвка была отдана команде Эстонии, как имеющей 12-ю сумму очков.

Перед началом Паралимпийских игр вся делегация Паралимпийского комитета России (ПКР) и делегация Белоруссии решением Международного паралимпийского комитета были исключены из числа участников Игр, это было одной из международных санкций в ответ на вторжение России на Украину в конце февраля начале марта 2022, в котором приняла участие и Белоруссия. Вследствие этого из турнира по кёрлингу была исключена команда Паралимпийского комитета России.

Примечание
 Поскольку отдельные части Великобритании — Шотландия, Англия и Уэльс — выступают на чемпионатах мира по кёрлингу на колясках отдельными командами, то по соглашению между федерациями этих частей Великобритании в зачёт объединённой команды Великобритании идут лишь результаты команды Шотландии.

Составы команд 

 «НТ» — национальный тренер

Расписание 
Время начала матчей указывается местное (UTC+8).

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф

Плей-офф 

Полуфиналы. 11 марта, 14:35

Матч за 3-е место. 11 марта, 19:35

Финал. 12 марта, 14:35

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 
 Турнир на сайте результатов и статистики Всемирной федерации кёрлинга
 Официальный сайт зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022
 Страница Паралимпийских игр 2022 на сайте Международного Паралимпийского комитета

См. также 
 Кёрлинг на зимних Олимпийских играх 2022

Зимние Паралимпийские игры 2022
Соревнования на зимних Паралимпийских играх 2022
Зимние Паралимпийские игры 2022
2022